Lécuyer ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Lécuyer (Glasmaler) († 1556), französischer Glasmaler der Renaissance
 Jean Lécuyer (1876–??), französischer Hürdenläufer
 Laurent Lécuyer (* 1965), Schweizer Autorennfahrer
 Léon Lécuyer (1855–1915), französischer Sportschütze